SASO - Abbreviazione di Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
 Variante del nome "Salvatore" - vedi: Salvatore#Varianti